Chiesa di San Ruffillo a Bologna
 Chiesa di San Ruffillo a Firenze
 Chiesa di San Ruffillo a Marradi